Thalassoma är ett släkte av fiskar. Thalassoma ingår i familjen läppfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Läppfiskar
Thalassoma